Südostbahn steht für folgende Bahngesellschaften:

 Jugo-Wostotschnaja schelesnaja doroga, eine Filiale der Russischen Staatseisenbahn
 Ferrovie del Sud Est, die regionale Eisenbahngesellschaft von Apulien, Italien